Rousseau är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

 Bobby Rousseau (född 1940), kanadensisk ishockeyspelare
 Danielle Rousseau, fiktiv gestalt
 Florian Rousseau (född 1974), fransk tävlingscyklist
 Henri Rousseau (1844–1910), fransk konstnär
 Jacques Rousseau (1630–1693), fransk konstnär
 Jean Rousseau (1644–1699), fransk musikteoretiker
 Jean-Baptiste Rousseau (1670–1741), fransk lyriker 
 Jean-Jacques Rousseau (1712–1778), schweizisk filosof 
 Michel Rousseau (1936–2016), fransk tävlingscyklist
 Philippe Rousseau (1816–1887), fransk konstnär 
 Pierre Waldeck-Rousseau (1846–1904), fransk statsman
 René Waldeck-Rousseau (1809–1882), fransk politiker
 Samuel Rousseau (1853–1904), fransk tonsättare 
 Théodore Rousseau (1812–1867), fransk konstnär 
 Victor Rousseau (1865–1954), belgisk skulptör

Se även 

 Roseau

Franska efternamn